Юсукэ Танака:
 Танака, Юсукэ (род. 1989) — японский гимнаст.
 Танака, Юсукэ (род. 3 февраля 1986) — японский футболист, бровочник.
 Танака, Юсукэ (род. 14 апреля 1986) — японский футболист, защитник.